Koning est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Étymologie 
Koning est un nom commun néerlandais qui signifie « roi », variante du mot allemand d'origine germanique König de même sens, que l'on retrouve sous une forme assez similaire dans les autres langues germanique (en anglais king, en danois konge, etc.). Il est également utilisé avec l'ancienne graphie Koenig.

Tous ces noms communs sont devenus des patronymes dans leurs pays respectifs.

En France, le patronyme est francisé avec la ligature œ, qui donne donc Kœnig. En anglais, la graphie Koenig est la plus utilisée, notamment aux États-Unis.

Patronyme 

  (1816-1887), artiste peintre néerlandaise ; 
 Victor Koning dit Koning (1842-1894), auteur dramatique et librettiste français ;
  (1860-1945), artiste peintre néerlandais ; 
  (1869-1954), artiste et peintre néerlandais ; 
  (1879-1954), patineur de vitesse néerlandais ; 
 Adriaan Koonings (1895-1963), footballeur et entraîneur néerlandais ;
 Willem de Kooning (1904-1997), artiste peintre américain d'origine néerlandaise ;
 Elaine de Kooning (1918-1989), artiste peintre américaine ;
 Johanna Koning (1923-2006), lanceuse de javelot néerlandaise ; 
 Jan de Koning (1926-1994), homme politique néerlandais ;
 Josine Koning (1995-), joueuse de hockey sur gazon néerlandaise ;
 Karen Koning AbuZayd (1941-), diplomate américaine ;
 Matthijs de Koning (1949-), coureur cycliste néerlandais ;
 Ad Konings (1956-), ichthyologiste néerlandais ;
 Louis de Koning (1967-), coureur cycliste néerlandais ;
 Marcelien de Koning (1978-), skipper néerlandaise ;
 Gerry Koning (1980-), footballeur néerlandais ;
  (1983-), navigateur néerlandais ; 
 Peter Koning (1990-), coureur cycliste néerlandais ;
 Sabine Koning (1973-), actrice, productrice et photographe néerlandaise.

Architecture 
 Le Stade Roi-Guillaume-II , stade de football situé à Tilbourg aux Pays-Bas.

Titres 

 Koning 'Kziezoowat in Amsterdam, film muet néerlandais sorti en 1906 ;
 Manuscrit Koning, manuscrit issu du milieu de la Dévotion moderne, écrit vers 1500.

Autres 
 Le HNLMS Koning der Nederlanden, cuirassé de la marine néerlandaise.

Patronyme néerlandais